Siege () — это:
 Siege — серия комиксов издательства Marvel Comics
  — персонаж комиксов
  — игра 1992 года фирмы Mindcraft
 Siege — панк-рок-группа 1980-х
  — фильм 1940 года об обороне Варшавы
 The Siege (Осада) — фильм 1998 года о терроризме
 Siege — утилита для нагрузочного тестирования веб-серверов
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege — тактический командный шутер от первого лица.

См. также 
 Besiege — компьютерная игра 2015 года от Spiderling Studios

Примечания